

Biografia 
Nato  nel  1807, si  laureò  in  legge e il 1 luglio 1830 venne ascritto fra i praticanti dell’ufficio 
dell’Avvocatura fiscale. Fu direttore dell’Ospizio di mendicità di Firenze o Pia Casa di Lavoro di Montedomini, fondata  da Napoleone I nel 1812 per festeggiare la nascita del re di Roma.
In tale veste, tra il 1859 ed il 1862, venne incaricato dal governo toscano di visitare vari istituti di beneficenza  in  Italia  settentrionale e  in  Europa  che  svolgevano  attività  affini  a  quelle  dell’istituto “desideroso di studiare intorno ai modi dell’assistenza degl’indigenti, dell’educazione correttiva dei giovani traviati, e della repressione della viziosa mendicità”. A conclusione di tali viaggi il Berti scrisse una relazione, pubblicata nel 1861 per i tipi della Murate, dal titolo Relazione di Gio. Felice Berti direttore della pia casa di lavoro di Firenze intorno ad alcuni stabilimenti di beneficenza dell'alta Italia visitati nel novembre 1859  per  incarico  ricevutone  dal Governo della Toscana.
Fino a dicembre 1874 Berti fu consigliere dell’Istituto Vittorio Emanuele  II  per  fanciulli  ciechi di Firenze, istituito nel 1870, e dal 1854 e il 1874 fu socio onorario e segretario dell’Accademia delle arti del disegno di Firenze. Per  conto  di  tale  istituto, nel  1868 intraprese un viaggio in Spagna “per visitarne i luoghi  più rinomati,  e  darsi  in  pari  tempo  a  studi   comparativi  pel  migliore adempimento  e  sviluppo dell’ufficio a lui affidato”. Il Berti fu inoltre socio ordinario dell’Accademia dei filomati di Lucca dal 1857 e nel 1860 ricevette 
dal Ministero dell'interno il diploma magistrale di cavaliere dell’Ordine mauriziano.
Morì nel 1875.
Tra i Manoscritti Roncioniani è  conservato il Fondo Berti Giovanni Felice.

Opere 
 Relazione di Gio. Felice Berti direttore della pia casa di lavoro di Firenze intorno ad alcuni stabilimenti  di  beneficenza  dell'alta  Italia  visitati  nel  novembre  1859  per  incarico  ricevutone  dal Governo della Toscana, tipi della Murate, 1861.

Note

Voci correlate 
Accademia delle arti del disegno di Firenze
Accademia dei filomati di Lucca
Ordine mauriziano

Collegamenti esterni 

Accademia delle Arti del Disegno di Firenze
Relazione di Gio. Felice Berti direttore della pia casa di lavoro di Firenze intorno ad alcuni stabilimenti  di  beneficenza  dell'alta  Italia  visitati  nel  novembre  1859  per  incarico  ricevutone  dal Governo della Toscana